Holice – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Holice – część miasta Ołomuniec na Morawach
 Holice – miasto w Czechach
 Holice – stacja kolejowa w ww. mieście
 Holice – wieś na Słowacji
 Holice – szczyt na Pogórzu Orawskim na Słowacji
 Holice – szczyt w górach Żar na Słowacji